Савиново — название населённых пунктов в России:
 Савиново — село в Зональном районе Алтайского края.
 Савиново — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Савиново — деревня в Пряжинском районе Республики Карелия.
 Савиново — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Савиново — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Савиново — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Савиново — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Савиново — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Савиново — микрорайон в Казани.

См. также 
 Савинов
 Савинова